Jennette ist ein vor allem im englischen Sprachraum gebräuchlicher weiblicher Vorname. Trägerinnen des Namens sind:

 Jennette Arnold, britische Politikerin
 Jennette McCurdy (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Jennette (Arkansas), für den gleichnamigen Ort in den Vereinigten Staaten
 Jenette

Weiblicher Vorname